Stockhaus und Stockhäusle sind Ortsnamen:

 Stockhaus (Heinersreuth), Ortsteil der Gemeinde Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Stockhaus (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Stockhaus (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Stockhäusle, Wohnplatz in der Teilgemarkung Bühlerzell der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Stockhaus ist der Familienname folgender Personen:
 Holger Stockhaus (* 1973), deutscher Schauspieler

Stockhaus hat folgende weitere Bedeutungen
 in Abgrenzung zu Zuchthaus ein Gefängnis für Schwerverbrecher
 in Österreich und im östlichen Bayern ein aufgestocktes Gebäude (aber gleichzeitig auch hier einst der Name für ein Gefängnis)
 Stockhaus (Leipzig), Gebäude in Leipzig

Siehe auch:
 Stockhausen